Damián Alejandro Malrrechaufe Verdún é um futebolista uruguaio que atua no Colo-Colo.

Também já teve uma passagem pelo Club Tijuana do México mas passou quase toda sua carreira jogando no Uruguai pelo Danubio.

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Uruguai
Futebolistas do Danubio Fútbol Club
Futebolistas do Club Tijuana
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas do Cúcuta Deportivo
Uruguaios de ascendência francesa